

Biografia 
Era figlia di Marco I Pio, quinto signore di Carpi e di Taddea Roberti. 

Sposò nel 1428 Cristoforo I Torelli, conte di Guastalla e di Montechiarugolo.

Discendenza 
Taddea e Cristoforo ebbero numerosi figli:
 Amuratte (Amurat) (?-1483), uomo d'armi, sposò Giacoma Malaspina
 Guido, religioso; sposò Francesca Bentivoglio
 Alda, sposò Giorgio Gonzaga di Novellara
 Francesco, uomo d'armi e capostipite del ramo di Napoli della famiglia. Sposò Margherita Orsini
 Bernardina, sposò Battista Fregoso, doge di Genova
 Eleonora, sposò Uguccione Rangoni
 Marcantonio (?-1462), successore del padre nella contea di Montechiarugolo
 Caterina (?-1530), sposò Giampietro Gonzaga di Novellara
 Bianca, sposò Giannantonio Pellegri
 Anastasia (?-1488), sposò Gianludovico Pallavicino
 Giambattista
 Giovanni Antonio, condottiero al servizio degli Aragona e capostipite del ramo di Bisceglie della famiglia
 Matteo
 Marsiglio (?-1489), conte di Montechiarugolo
 Giacomo (?-1491), condottiero al servizio degli Sforza

Note

Bibliografia 
  .

Taddea
Nobili italiani del XV secolo
Pio